Золотая премия «Ариэль» — престижная награда Мексиканской киноакадемии, присуждаемая ежегодно.
Ниже перечислены фильмы, режиссёры, актёры, актрисы, операторы, продюсеры и кинокомпании, удостоенные этой награды с момента учреждения премии, а также картины-номинанты.

Победители и номинанты

1940-е

1950-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

См. также 
 Ариэль

Ссылки 
 
 

Кинопремия «Ариэль»
Награды по алфавиту